Александр Кечеджи: Кечеджи, Александр Гаврилович (1918—2006) — советский украинский живописец.
 Кечеджи, Александр Игоревич (род. 1989) — украинский футболист, нападающий.